Эли́ де Бомо́н () — французская фамилия.
 Эли де Бомон, Жан Батист (1798—1874) — французский геолог.
  (1732—1786) — выдающийся французский адвокат.
 Примечания